Leistung steht für:

 Leistung (Physik), physikalische Größe: die in einer Zeitspanne umgesetzte Energie, dividiert durch diese Zeitspanne
 Leistung (Frequenzverwaltung), Sendeleistung
 Leistung (Nachrichtentechnik), Verkehrswert einer Anlage
 Leistung (Rechnungswesen), Betriebsertrag
 Leistung (Sport), meist die physikalische Leistung
 Leistung (Psychologie),  Gütemaßstab zur Bewertung von Handlung und Ergebnis
 Leistung (Schule), Lernergebnis
 Leistung (Recht), ein Tun oder Unterlassen im Zivilrecht
 Leistung (Volkswirtschaftslehre), die aggregierte Leistung aller Wirtschaftssektoren

als Kurzform:
 Arbeitsleistung durch Arbeitspersonen
 Rechenleistung von Computern
 Sozialleistung, Dienst-, Sach- und Geldleistungen
 elektrische Leistung, in einer Zeitspanne umgesetzte elektrische Energie im Verhältnis zu dieser Zeitspanne

Siehe auch:
 Leistungsfähigkeit (Begriffsklärung)
 Förderleistung (Begriffsklärung)
 Leisten (Begriffsklärung)